Mario Schioppa Neto (São Paulo, 1984) é um cavaleiro de enduro equestre brasileiro.

Resultados internacionais
24º lugar Campeonato do Mundo 2001 YR (Villacastin - Espanha)
 6º lugar - Campeonato do Mundo 2003 YR (Pratoni del Vivaro - Itália)
 Best Condition - Campeonato do Mundo 2003 YR (Pratoni del Vivaro - Itália)
 3º lugar - Campeonato Panamericano 2005 YR (Pinamar - Argentina)
 1° lugar por equipes - Campeonato Panamericano 2005 YR (Pinamar - Argentina)
 16º lugar - Campeonato do Mundo 2005 YR (Manama - Bahrain)
 3° lugar por equipes - Campeonato do Mundo 2005 YR (Manama - Bahrain)
 Participação no Panamericano de Adultos (Campinas - Brasil)
(Observação: YR = Young Riders - categoria até 21 anos)

Ginetes de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo